Adams se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Baker Adams
 Arthur Adams
 Andrew Leith Adams
 Charles Dennis Adams
 Gerard C. Adams
 Henry Adams
 Joseph Edison Adams
 James K. Adams
 Johannes Michael Friedrich Adams
 Laurence George Adams
 Mark Adams
 Michael Jan Adams
 Phillip A. Adams
 Robert Phillip Adams
 William Preston Adams